Blas de Lezo (1689–1741) — almirante espanhol
Blas Parera (1776–1840) — compositor espanhol
Blas Pérez (1981) — futebolista panamenho

Ver também 

Desambiguações de prenomes